Navata kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Navata (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Navata (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar